Une ville close peut faire référence :

 à une ville médiévale ceinte par des murailles ( ville fortifiée), par exemple  :
 la ville close de Concarneau (Finistère)
 les villes closes de l'Anjou 
 aux villes fermées de l'ancienne URSS